Ca' Giacomo ima više značenja:
 Ca' Giacomo, Pesaro-Urbino
 Ca' Giacomo, Sondrio